Kanizsa ostroma (1543)
 Kanizsa ostroma (1545)
 Kanizsa elfoglalása
 Kanizsa ostroma (1660)
 Kanizsa ostroma (1664)
 Kanizsa visszafoglalása